Bartoszki Film Festival – międzynarodowy festiwal filmów niezależnych, który odbywa się od 2005 roku, w sierpniu lub wrześniu w Tarnobrzegu.

Tradycją festiwalu jest pozakonkursowa prezentacja przedpremierowych filmów offowych. W 2006 roku był to Off Mathiasa Mezlera, w 2007 Kundle Marcina Stankiewicza, a w 2008 Juma Wiktora Kiełczykowskiego

Lista nagrodzonych w 2007 roku 
 Grand Prix: Miasto Ucieczki (reż. Wojciech Kasperski)
 I miejsce: Emilka płacze (reż. Rafał Kapeliński)
 II miejsce: Klinika (reż. Tomasz Wolski)
 III miejsce - Edina (reż. Nenad Mikovic)
 Wyróżnienia: Gamoń (reż. Krzysztof Ryczek) Bywa za późno (reż. Filip Grudziel) Mistrz świata (reż. Łukasz Żal)

Linki zewnętrzne 
 

Kultura w Tarnobrzegu
Polskie festiwale filmów niezależnych